Nac Mac Feegle (w oryginale i w tłumaczeniu Piotra W. Cholewy) lub Fik Mik Figle (w tłumaczeniu Doroty Malinowskiej-Grupińskiej) – jeden z gatunków zamieszkujących Świat Dysku, miejsce akcji cyklu powieści Terry’ego Pratchetta. Figle są niewielkiego wzrostu, a całe ciało mają pokryte tatuażami w kolorze indygo. Łączą się w społeczności klanowe. Klanem rządzi kobieta – kelda (lub wodza według Malinowskiej-Grupińskiej). Jej mąż jest znany jako Wielki Gość klanu. Figle mieszkają w kurhanach dawnych rycerzy, królów i bohaterów. Kurhany są też źródłem ich majątku, ponieważ wszystkim tym ludziom nie przeszkadza to, że „pożyczają” od nich „trochę” pieniędzy. Występują w Carpe Jugulum, Wolnych ciutludziach, Kapeluszu pełnym nieba,  Zimistrzu i W północ się odzieję. Do tego gatunku należy także Ciut Szalony Artur, eksterminator szczurów w Ankh-Morpork (patrz: Na glinianych nogach, W północ się odzieję).

Nac Mac Feegle są wyraźnie szkockiej proweniencji, na co wskazuje piktyjski obyczaj malowania ciał i matrylinearyzm, a także ubiór (kilt) i zwyczaje.

Gatunki istot w Świecie Dysku

fr:Nac mac Feegle